Die 1. Amateurliga Württemberg 1952/53 war die dritte Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Württemberg. Der VfL Sindelfingen gewann die Meisterschaft mit sechs Punkten Vorsprung vor dem Vorjahresabsteiger VfR Aalen. Da Sindelfingen auf den Aufstieg in die II. Division verzichtete, nahm der VfR Aalen an der Aufstiegsrunde teil, scheiterte dort jedoch am FC Hanau 93 und Wacker München. Der VfL Sindelfingen nahm als württembergischer Vertreter an der Deutschen Amateurmeisterschaft 1953 teil und kam bis ins Halbfinale.

Der FV Ebingen und der VfL Kirchheim/Teck stiegen in die 2. Amateurliga ab.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Oberliga Süd

Weblinks 
 1.Amateurliga Württemberg 1952/53

Fußballsaison 1952/53
1952